

Добромеж — гміна в Свідницькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Добромеж — село в гміні Добромеж Свідницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Добромеж — село в гміні Нова-Весь-Велька Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Добромеж — село в гміні Ключевсько Влощовського повіту Свентокшиського воєводства